Бернеццо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 3484 человека (2008 г.), плотность населения составляет 139 чел./км². Занимает площадь 25 км². Почтовый индекс — 12010. Телефонный код — 0171.

Покровителем населённого пункта считается святой Рох.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.bernezzo.cn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики